Onderstaande lijst bevat alle civil parishes in het Engelse ceremoniële graafschap West Sussex.

Albourne
Aldingbourne
Aldwick
Amberley
Angmering
Ansty and Staplefield
Appledram
Ardingly
Arundel
Ashington
Ashurst Wood
Ashurst
Balcombe
Barlavington
Barnham
Bepton
Bersted
Bignor
Billingshurst
Birdham
Bognor Regis
Bolney
Bosham
Boxgrove
Bramber
Broadbridge Heath
Burgess Hill
Burpham
Bury
Chichester
Chidham and Hambrook
Clapham
Climping
Cocking
Coldwaltham
Colgate
Compton
Coombes
Cowfold
Cuckfield
Donnington
Duncton
Earnley
Eartham
Easebourne
East Dean
East Grinstead
East Lavington
East Preston
East Wittering
Eastergate
Ebernoe
Elsted and Treyford
Felpham
Fernhurst
Ferring
Findon
Fishbourne
Fittleworth
Ford
Fulking
Funtington
Graffham
Harting
Hassocks
Haywards Heath
Henfield
Heyshott
Horsted Keynes
Houghton
Hunston
Hurstpierpoint and Sayers Common
Itchingfield
Kingston
Kirdford
Lancing
Lavant
Linch
Linchmere
Lindfield Rural
Lindfield
Littlehampton
Lodsworth
Lower Beeding
Loxwood
Lurgashall
Lyminster and Crossbush
Madehurst
Marden
Middleton-on-Sea
Midhurst
Milland
Newtimber
North Horsham
North Mundham
Northchapel
Nuthurst
Oving
Pagham
Parham
Patching
Petworth
Plaistow and Ifold
Poling
Poynings
Pulborough
Pyecombe
Rogate
Rudgwick
Rusper
Rustington
Selsey
Shermanbury
Shipley
Sidlesham
Singleton
Slaugham
Slindon
Slinfold
Sompting
South Stoke
Southbourne
Southwater
Stedham with Iping
Steyning
Stopham
Storrington and Sullington
Stoughton
Sutton
Tangmere
Thakeham
Tillington
Trotton with Chithurst
Turners Hill
Twineham
Upper Beeding
Upwaltham
Walberton
Warnham
Warningcamp
Washington
West Chiltington
West Dean
West Grinstead
West Hoathly
West Itchenor
West Lavington
West Thorney
West Wittering
Westbourne
Westhampnett
Wisborough Green
Wiston
Woodmancote
Woolbeding with Redford
Worth
Yapton